Lotte (stad), een plaats in het Duitse district Steinfurt 
Lotte (televisieserie), een dagelijkse televisieserie op Nederlandse zender Tien
Lotte (voornaam), een meisjesnaam
Lotte (conglomeraat), een Japans snoepmerk en Zuid-Koreaanse multinational (chaebol)
zeeduivel of hozemond, die in het Frans lotte wordt genoemd
LOTTE, Charlotte Rezbach, Duits zangeres
Lotte, kan een afkorting zijn van Liselotte of Charlotte